Hradište, plaatsen in Slowakije
Hradiště, plaatsen in Tsjechië